Taiana steht für:

 Taiana (Gravedona ed Uniti), Ortsteil der Gemeinde Gravedona ed Uniti, Provinz Como, Lombardei, Italien
 Taiana (Vorname), weiblicher Vorname

Taiana ist der Familienname folgender Personen:

 Jorge Taiana (* 1950), argentinischer Diplomat und Politiker der Peronistischen Partei